Боббіо — муніципалітет в Італії, у регіоні Емілія-Романья, провінція П'яченца
 Боббіо-Пелліче — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин

 Норберто Боббіо — італійський філософ, історик, політолог